1253 км, 1253-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1253 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 257918
 1253 км — пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 484813